Erna Lendvai-Dircksen (1883-1962) – fotografo tedesco
 Ernő Lendvai (1925-1993) – musicologo, insegnante e teorico della musica ungherese
 Erwin Lendvai (1882-1949) – compositore ungherese
 Ildikó Lendvai (1946) – politica ungherese
 Katalin Lendvai (1951) – cantante ungherese
 Miklós Lendvai (1975-2023) – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Paul Lendvai (1929) – scrittore e giornalista ungherese naturalizzato austriaco